Villa Dolores puede referirse a:

Villa Dolores, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Villa Dolores, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
Villa Dolores, localidad argentina de la Provincia de Córdoba, Argentina;
Villa Dolores, barrio de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina; o
Villa Dolores, barrio de la ciudad de Montevideo, Uruguay, característico por el zoológico.

pt:Villa Dolores (desambiguação)